|-
| 187101 - || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187102 - || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187103 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187104 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187105 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187106 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187107 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187108 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187109 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187110 - || || 28 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187111 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187112 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187113 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187114 - || || 28 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 187115 - || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187116 - || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187117 - || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187118 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187119 - || || 26 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 187120 - || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187121 - || || 29 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187122 - || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187123 Schorderet || || 30 d'agost de 2005 || Vicques || Vicques
|-
| 187124 - || || 30 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187125 - || || 31 d'agost de 2005 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 187126 - || || 25 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 187127 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187128 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187129 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187130 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187131 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187132 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187133 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187134 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187135 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187136 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187137 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187138 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187139 - || || 29 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187140 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187141 - || || 28 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187142 - || || 30 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187143 - || || 28 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 187144 - || || 30 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187145 - || || 31 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187146 - || || 31 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187147 - || || 29 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187148 - || || 29 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187149 - || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187150 - || || 31 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187151 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187152 - || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187153 - || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187154 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187155 - || || 5 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187156 - || || 6 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187157 - || || 9 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187158 - || || 8 de setembre de 2005 || Uccle || T. Pauwels
|-
| 187159 - || || 8 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187160 - || || 8 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187161 - || || 11 de setembre de 2005 || Jarnac || Jarnac
|-
| 187162 - || || 12 de setembre de 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 187163 - || || 13 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187164 - || || 14 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187165 - || || 14 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187166 - || || 14 de setembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker
|-
| 187167 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187168 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187169 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187170 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187171 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187172 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187173 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187174 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187175 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187176 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187177 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187178 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187179 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187180 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187181 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187182 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187183 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187184 - || || 26 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187185 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187186 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187187 - || || 26 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187188 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187189 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187190 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187191 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187192 - || || 27 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187193 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187194 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187195 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187196 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187197 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187198 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187199 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187200 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

7